Norbert Scherbaum ist der Name folgender Personen:

* Norbert Scherbaum (Anwalt) (* 1957), österreichischer Anwalt
 Norbert Scherbaum (Mediziner) (* 1961), deutscher Psychiater und Hochschullehrer